Малый Круполь () — село, входит в Згуровскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины. До 2020 года входило в состав Згуровского района.

Население по переписи 2001 года составляло 256 человек. Почтовый индекс — 07620. Телефонный код — 4570. Занимает площадь 1,63 км². Код КОАТУУ — 3221981003.

История 
Официально датой основания села считается 1800 год, но в реальности село было основано ранее.

Малый Круполь был приписан к церкви Архистратига Михаила в Великом Круполе

Около 1800 года несколько жителей села Крукполь построили свои хаты на левом берегу р. Недры. Таким образом и образовался Малый Крукполь. К середине XIX века вторая буква «к» в названии села исчезла. Таким образом получилось современное название.

Есть на карте 1826-1840 годов.

Малый Круполь упоминается в статье «Круполь Велыкий» энциклопедии Брокгауза и Эфрона, как деревня, с которой местечко Великий Круполь составляет одно поселение. После революции село вошло в состав колхоза. Много жизней селян унесли две Мировые войны, Гражданская война и Голодомор.

Несколько десятилетий в советский период существовала Малокрупольскиц сельский совет. Затем она была перенесена в Великий Круполь и переименована. В 1986 году Малый Круполь вошел в состав новосозданного Згуровского района.

На данный момент село управляется Великокрупольским сельским советом. Отделение почты также находится в Великом Круполе. В селе действует 1 магазин. Культовые сооружения отсутствуют.

Известные уроженцы 
 Куцый, Пётр Антонович — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Невский, Николай Леонтьевич — однин из трёх человек, трижды награжденных орденом Александра Невского.

Транспорт 
До села можно добраться на автобусах Киев — Згуровка, Киев — Середовка, Киев — Жовтневое, Киев — Горбачовка, Киев — Урсаловка и Киев — Гречаная Гребля.

Местный совет 
07620, Киевская обл., Згуровский р-н, с. Великий Круполь, ул. Ленина, 10, тел. 5-69-96.

Примечания

Ссылки 
 Малый Круполь на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Згуровского района